szyfrogram – pojęcie z zakresu kryptografii
 szyfrogram – rodzaj rozrywki umysłowej